Genil puede referirse a:

 Río Genil, en el sur de España.
 Genil, distrito de la ciudad de Granada, en la provincia de Granada (España).